Une citadelle est une partie fortifiée de ville qui peut éventuellement se limiter à un château fort.
 La Citadelle est le titre d'un roman de A. J. Cronin
 Citadelle est le titre d'une œuvre posthume d'Antoine de Saint-Exupéry
 Citadelle est le titre du second tome de la série de bande dessinée Chevalier Malheur.
Citadelle est un jeu vidéo développé par Pierre Faure sur VG5000 et édité en 1984 par Loriciels.
 Citadelles est un jeu de société.
 Citadelles et Mazenod est un éditeur français de livres d'art
 La Citadelle est un environnement dans Half-Life 2.
 Association Citadelle  association de l'ENSACF
 La citadelle (en hongrois : citadella) est le nom donné à la place forte qui domine Budapest.

Aussi 
 La Citadelle du vertige est un roman d'Alain Grousset.
 La Citadelle du silence est un film français réalisé par Marcel L'Herbier en 1937. 
 La Citadelle assiégée est un film documentaire français réalisé en 2006.
 La Citadelle aveugle est un album de bande dessinée de Mœbius.
 La Citadelle de la mémoire est un roman d'Aris Fakinos publié chez Fayard en 1992.
 La Citadelle de la Baltique est un roman historique de Patrick O'Brian parue en 1980.
 La Citadelle de Varsovie est un film allemand réalisé par Fritz Peter Buch, sorti en 1937.
 La Citadelle Hyponéros est l'un des volets de la trilogie Les Guerriers du silence.

 
 Alloscorpiops citadelle est une espèce de scorpions de la famille des Euscorpiidae.

Homophone 
 Citadel, film d'horreur écrit et réalisé par Ciarán Foy, sorti en 2012.